Атаба́ска () — канадский город с населением 2575 жителей, расположенный на севере провинции Альберта, в 145 км к северу от Эдмонтона, на берегу реки Атабаска. Центр графства Атабаска.

С 1970 в городе расположен Университет Атабаски, специализирующийся на дистанционном образовании.

Население 

Источник: Данные о коммуне из канадской переписи 2006

Ссылки 
 Город Атабаска
 Графство Атабаска 
 Служба туризма 

Города Альберты